Алексей Прокофьев: Прокофьев, Алексей Макарович (1900—1976) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Прокофьев, Алексей Петрович (1790 — после 1858) — русский кораблестроитель, генерал-майор Корпуса корабельных инженеров.